Meis ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Meis (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans Meis (1902–1984), deutscher CDU-Politiker 
 Lisanne Meis (* 1996), deutsche Volleyballspielerin
 Michel Meis (* 1989), Luxemburger Jazzmusiker
 Moritz Meis (* 1987), deutscher American-Football-Spieler
 Reinhard Meis (1940–2023), deutscher Uhrmacher und Sachbuchautor
 Sylvie Meis (* 1978), niederländische Moderatorin

Meis bezeichnet außerdem:
 Meis (Pontevedra), spanische Gemeinde
 Kastelorizo (türk. Meis), griechische Insel

MEIS bezeichnet:
 Mittelenergetische Ionenstreuspektroskopie (englisch: , MEIS), ein analytisches Verfahren
 Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, ein italienisches Museum

Siehe auch:
 Mais (Begriffsklärung)
 Mays
 Meise (Begriffsklärung)
 Meiss
 Meijs

Abkürzung